

Musica 
 Who I Am – album di Alan Jackson del 1994
 Who I Am – singolo dei Blog 27 del 2006, dall'album LOL
 Who I Am – singolo di Nick Jonas & the Administration del 2009
 Who I Am – album di Nick Jonas & the Administration del 2010
 Who I Am – singolo di Lena Katina del 2016, dall'album This Is Who I Am
 Who I Am – singolo di Melanie C del 2020
 Who I Am – singolo degli Stavangerkameratene del 2021